Frättentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frättentjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Frättentjärnen (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (5,71 ha)
Frättentjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn